Hayton ist der Familienname oder Name folgender Personen:

 Barrett Hayton (* 2000), kanadischer Eishockeyspieler
Dudley Hayton (* 1953),  britischer Radrennfahrer
 Lennie Hayton (1908–1971), US-amerikanischer Pianist und Arrangeur des Swing sowie Filmkomponist
 Hethum von Korykos (um 1240–nach 1309; auch Hayt(h)on von Korykos, Hayton von Lampron, französisch Héthoum de Korikos, altfranzösisch Hayton du Corc, lateinisch Hayton dominus Churchi), armenischer Geschichtsschreiber

Siehe auch:
 Mount Hayton, Berg im Viktorialand, Antarktika